Astana Open – męski turniej tenisowy kategorii ATP Tour 500 zaliczany do cyklu ATP Tour i kobiecy turniej WTA 250 zaliczany do cyklu WTA Tour, rozgrywany na kortach twardych w hali w kazachskiej Astanie począwszy od sezonu 2020, kiedy to zorganizowano męskie zawody. Jedyna edycja kobiecego turnieju została natomiast rozegrana w sezonie 2021.

Mecze finałowe

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Bibliografia 
 
 

Astana Open